Алекса́ндр Никола́евич Заха́рьевский (12 апреля 1894, с. Правдино, Ярославская губерния, Российская империя   —	3 декабря 1965, Ленинград, СССР) — советский учёный-оптотехник,  лауреат Сталинской премии СССР (1949), член-корреспондент Академии артиллерийских наук (14.04.1947),   (1935), профессор (1936).

Биография 
Родился 3 декабря 1965 года в Санкт-Петербурге. С 1914 года - студент физико-математический факультета Петербургского университета. С 1916 года - младший офицер роты 181-го пехотного полка 46-й пехотной дивизии. Последнее звание в российской армии - прапорщик. С 1918 года продолжил учебу в Петроградском университете и окончил его в 1920 году.

В 1920-1924 гг. - на военной службе в Красной армии - заведующий классом 2-го телеграфно-телефонного полка в Петрограде. В 1923-1924 гг. находился в северной гидрографической экспедиции на Новой Земле. Здесь построил особого вида мареограф для регистрации отливов и приливов. С 1924 года - заведующий физической лабораторией Ленинградского завода оптического стекла. В 1927-1933 г. - начальник дальномерной лаборатории ГОИ в Ленинграде. Одновременно в 1931-1932 гг. - нештатный преподаватель Военно-технической академии РККА им. Ф. Э. Дзержинского. С 1933 года - старший инженер государственного оптико-механического завода (ГОМЗ) в Ленинграде. С 1935 года - начальник лаборатории по обеспечению крупносерийного производства первых оптических световых микроскопов завода «Прогресс» в Ленинграде. С 1937 года - заведующий кафедрой оптико-механических приборов Ленинградского института точной механики и оптики. С 1942 года - заместитель главного конструктора завода № 237 в Казани. С 1943 года - заведующий кафедрой Ленинградского института точной механики и оптики, г. Черепаново Новосибирской области, а затем с 1944 года - в Ленинграде. С 1951 года возглавил лабораторию микроскопии в ГОИ.

Крупный ученый в области прикладной оптики, оптических дальномеров, теории интерферометров и интерференционных микроскопов. Ученик академика Д. С. Рождественского, под руководством которого работал в ГОИ с 1919 года. Перед Великой Отечественной войной разработал теорию перископа с верхней качающейся прямой, метод проверки прямолинейности винтовочных стволов, изобрел оптический ватерпас. Создал методику юстировки и контроля оптических приборов, разработал контрольно-юстировочную аппаратуру. Внес большой вклад в отечественное микроскопостроение. Под его руководством и при самом деятельном личном участии выполнен комплекс необходимых исследований, обеспечивших первый промышленный выпуск биологических, металлографических, медицинских, минералогических и поляризованных микроскопов. Являлся инициатором создания таких новых типов микроскопов, как, например, люминесцентные, интерференционные и другие. Будучи талантливым педагогом, подготовил многих видных специалистов для оптико-механической отрасли. Им созданы и читались курсы лекций по оптико-механическим приборам, их сборке и юстировке, по оптическим измерениям. Автор 2-томного руководства по военным оптическим дальномерам и широко известной монографии «Интерферометры». В течение многих лет являлся членом редколлегии журнала «Оптико-механическая промышленность». В 1943 г. представлялся к избранию членом-корреспондентом Академии наук СССР по техническому отделению.

Скончался 3 декабря 1965 года. Похоронен в Ленинграде.

Награды и премии 
 два ордена Трудового Красного Знамени (в т. ч. 16.09.1945)
 орден Красной Звезды (15.12.1943)
 медали СССР.
 Сталинская премия третьей степени (1949) — за создание новых образцов оптических приборов.

Труды 
 Военные оптические дальномеры. Ч. I. Принципы устройства и схематическое описание конструкции. Л.: Арт. академия, 1933. 233 с.; 
 Военные оптические дальномеры. Ч. II. Свойства дальномеров и методика их проверки в полевых условиях. Л.: Арт. академия, 1934. 189 с.; 
 Краткое руководство для обращения с военными оптическими дальномерами. Л.-М.: Осоавиахим, 1935. 92 с.; 
 Новейшие типы военных оптических дальномеров. Л.-М.: ОНТИ, 1935. 48 с.; Двадцать четыре задачи по оптотехнике. Л.: ГОИ, 1941. 28 с.; 
 Короткобазные оптические дальномеры. Л.: ГОИ, 1941. 152 с.; 
 Несколько задач по оптотехнике. Л.: ЛИТМО, 1949. 41 с.; Интерферометры. М.: Оборонгиз, 1952. 296 с.; 
 Вопросы микроскопии. М.-Л.: Машгиз, 1956. 164 с.; 
 Обор литературы по микроскопии за 1953-1957 гг. Л.: ГОИ, 1958. 83 с.; 
 Дифракционная структура интерференционного поля // Труды сессии, посвященной памяти академика С. И. Вавилова (Оптический институт имени Вавилова). 5-7 апреля 1951 г. М., 1953. С. 313-330; 
 Ширина полос и эффективная длина волны в микроинтерферометрах // Измерительная техника. 1957. № 2. С. 20-22; 
 Современные микроскопы и перспективы их развития // Оптико-механическая промышленность. 1957. № 2. С. 3-9; 
 Об астигматизме интерференционной картины в микроинтерферометре Линника // Оптико-механическая промышленность. 1957. № 2. С. 10-11 (соавтор Коваль В. А.); 
 О покровных стеклах для микроскопических препаратов // Оптико-механическая промышленность. 1958. № 3. С. 17-20 (соавтор Лапина Г. Н.); 
 Оптика в метрологии // Оптико-механическая промышленность. 1958. № 8. С. 1-6; 
 Двухфокусный интерференционный микроскоп // Оптико-механическая промышленность. 1958. № 12. С. 21-25 (соавторы Галь-перн Д. Ю. и Кузнецова А. Ф.); 
 Интерферометр для испытания объективов микроскопа // Оптико-механическая промышленность. 1959. № 3. С. 1-4 (соавтор Федин Л. А.); 
 Измерение двойного лучепреломления синтетических волокон // Оптика и спектроскопия. Т. 6. Вып. 5. 1959. С. 701-703 (соавтор Федин Л. А.); 
 Новый метод для испытания хроматизма ультрафиолетовых микрообъективов // Оптико-механическая промышленность. 1959. № 10. С. 19-23 (соавтор Федин Л. А.); 
 Интерференционный микрообъектив // Оптико-механическая промышленность. 1960. № 6. С. 34-37 (соавторы Панов В. А. и Кузнецова А. Ф.); 
 Интерференционные биологические микроскопы // Труды Оптического института им. С. И. Вавилова. Т. 27. Вып. 156. С. 3-23; 
 Интерференционные биологические микроскопы // Цитология. Т. 3. № 2. 1961. С. 213-224 (соавтор Кузнецова А. Ф.); 
 Применение интерференционных микроскопов в биологии // Цитология. Т. 3. № 3.1961. С. 245-253 (соавтор Кузнецова А. Ф.).

Литература 
 
 Кто есть кто в ГОИ: Биографический справочник / ВИЦ «ГОИ им. С. И. Вавилова» / Под ред. М. М. Мирошникова. СПб., 1998. С. 63; 
 Архив РАН. Ф. 411. Оп. 25. Д. 104. Л. 1-17 (личное дело); 
 Александр Николаевич Захарьевский. К 70-летию со дня рождения // Оптико-механическая промышленность. 1964. № 5. С. 47-48.

Примечания

Ссылки 
 Информация © 2004-2015 Виртуальный музей Университета ИТМО
 ITMO University

Члены-корреспонденты Академии артиллерийских наук
Выпускники физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета
Сотрудники ГОИ имени С. И. Вавилова
Участники Первой мировой войны (Россия)
Прапорщики (Российская империя)
Царские офицеры на службе в РККА
Участники Гражданской войны в России (красные) 
Преподаватели Военной академии РВСН имени Петра Великого
Преподаватели Санкт-Петербургского университета информационных технологий, механики и оптики
Похороненные в Санкт-Петербурге